Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1956. Tävlingen hölls på Squaw Valley Olympic Skating Rink och för första gången i OS-historien på konstis. Tävlingen hölls onsdag 24 februari 1960.

Fyrtiofem skridskoåkare från femton nationer deltog.

Medaljörer

Rekord 
Dessa rekord (i sekunder) gällde inför spelen.

(*) Rekordet noterat på höghöjdsbana (minst 1 000 meter över havet) och på naturis.

Jevgenij Grisjin tangerade sitt eget världsrekord och olympiska rekord med 40,2 sekunder.

Resultat 
Jevgenij Grisjin var den första skridskoåkaren att försvara sin olympiska titel på 500 meter.

Källor 

Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1960